Říšské Předměstí je bývalý název více míst:

 Jižní Předměstí – část statutárního města Plzeň
 Klatovy III, Domažlické Předměstí – část města Klatovy